Julbach (Inntal), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Julbach (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk